Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1988 bestod av tolv lag och Helsingin Jalkapalloklubi från Helsingfors blev finländska mästare.

Preliminär omgång

Mästerskapsserien

Kvalserien

Kvalspel till Mästerskapsserien 1989
KuPS - MyPa 3-2 (2-1, 2-2)

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1988 i Finland
Fotbollssäsongen 1988
1988